Burg 28 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Burg 28 in Burghausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Burghausen
 Burg 28 (Ennepetal)
 In der Burg 28 in Friedberg, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Friedberg (Hessen)